Postacie:
 Thomas Fairfax
 Ferdinando Fairfax
 Fairfax – fikcyjny lotnik z serialu ’Allo ’Allo!

Miejscowości w USA:
 Fairfax – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Fairfax – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Fairfax – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Fairfax – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Fairfax – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Fairfax – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Osage
 Fairfax – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Allendale
 Fairfax – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Fairfax – miasto w stanie Wirginia
 Fairfax – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Fairfax (ang. Fairfax Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Fairfax (ang. Fairfax Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Fairfax (ang. Fairfax Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Fairfax (ang. Fairfax Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Fairfax (ang. Fairfax Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fairfax (ang. Fairfax County) – w stanie Wirginia